Коннор Джеймс (; род. 25 августа 1982, Калгари, Альберта, Канада) — американский хоккеист канадского происхождения, центральный нападающий немецкого клуба «Штраубинг Тайгерс».

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1998-99  Calgary Buffaloes           AMHL   36   33   53   86   20  --  --  --  --  --
1999-00  Calgary Royals Jr. A        AJHL   64   36   57   93   41  --  --  --  --  --
2000-01  U. of Denver                NCAA   38    8   19   27   14  --  --  --  --  --
2001-02  U. of Denver                NCAA   41   16   26   42   18  --  --  --  --  --
2002-03  U. of Denver                NCAA   41   20   23   43   12  --  --  --  --  --
2003-04  U. of Denver                NCAA   40   13   25   38   16  --  --  --  --  --
2004-05  Bakersfield Condors         ECHL   51   21   25   46   34   5   3   1   4   0
2004-05  Manchester Monarchs         AHL    14    2    1    3   10   3   0   0   0   0
2005-06  Manchester Monarchs         AHL    77   17   25   42   43   7   0   0   0   2
2005-06  Los Angeles Kings           NHL     2    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2006-07  Wilkes-Barre Penguins       AHL    70   12   20   32   29  11   4   4   8   8
2007-08  Wilkes-Barre Penguins       AHL    64    9   28   37   30  22   8   5  13   6
         Pittsburgh Penguins         NHL    13    1    0    1    2  --  --  --  --  --
2008-09  Wilkes-Barre Penguins       AHL    76   19   30   49   24   9   0   2   2   2
         Pittsburgh Penguins         NHL     1    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2009-10  Augsburger Panther          DEL    55   15   38   53   28  14   4   8  12   6
2010-11  DEG Metro Stars             DEL    52   10   32   42   20   9   2   1   3   2
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                         16    1    0    1    2

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1982 году
Родившиеся 25 августа
Хоккеисты США
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Бейкерсфилд Кондорс»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки ХК «Аугсбургер Пантер»
Игроки ХК «Дюссельдорф»
Игроки ХК «Штраубинг Тайгерс»
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»